Levens (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Levens (Frankrijk),  een gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes
 Het meervoud van Leven